Dekoder Cyfry + produkowany na Węgrzech. Jest to pierwszy w Polsce dekoder cyfrowy, który ma wbudowany tuner do naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz jeden z pierwszych dekoderów, które (tuż po nbox-ach platformy n) oferują HDTV. W tym sprzęcie jest też obsługa DiSEqC-a, co stanowi wyjątek wśród sprzętu Cyfry +. Wadami są brak możliwości innej konfiguracji DiSEqC-a, brak obsługi niektórych kanałów interaktywnych oraz możliwość zawieszenia się dekodera podczas aktualizacji. 

Telewizja
Sprzęt RTV